Boys, Boys, Boys bezeichnet:

 Boys, Boys, Boys (Album), Album der US-Sängerin Lesley Gore von 1964
 Boys (Summertime Love), Popsong von Sabrina von 1987
 Boys Boys Boys, Popsong von Lady Gaga aus dem Album The Fame von 2008